Суксанга — название рек:

Россия 
 Суксанга (приток Киземы) — река.
 Суксанга (приток Муртмаши) — река.